Tedeschi est un nom italien, pluriel de tedesco signifiant « allemand ». Il se prononce tédeski. Il est porté par :

Patronyme

Nom simple  
 Dominique Tedeschi (1954-), footballeuse française.
 Ettore Gotti Tedeschi (1945-) : économiste et banquier italien.
 Giacomo Radini-Tedeschi (1857-1914) : évêque italien.
 Gianrico Tedeschi (1920-2020), acteur italien.
 Marcela Tedeschi Araújo (1983-), épouse du président brésilien, Michel Temer.
 Marguerite Tedeschi (1879-1970) : peintre orientaliste française.
  (1987-) : coureur cycliste italien, membre de l'équipe Idea en 2014
 Mirko Tedeschi (1989-) : coureur cycliste italien, membre de l'équipe Neri Sottoli en 2014
 Susan Tedeschi (1970-) : guitariste et chanteuse de blues américaine.

La famille Bruni Tedeschi  
 Alberto Bruni Tedeschi (1915-1996) : compositeur d'opéra italien,
 Valeria Bruni Tedeschi (1964-) : Actrice et réalisatrice, fille d'Alberto Bruni Tedeschi, sœur de Carla,
 Carla Bruni Tedeschi (1967-) : Artiste de variétés, épouse de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, fille d'Alberto Bruni Tedeschi et sœur de Valeria.

Voir aussi